Алатырев — русская фамилия. Известные носители:
 Алатырев, Валерий Иванович (1940—1996)  — советский и российский физиолог, доктор биологических наук, профессор Казанского университета.
 Алатырев, Василий Иванович (1908—1984) — советский лингвист, специалист по удмуртскому языку и финно-угорским языкам, кандидат филологических наук.
 Алатырев, Иван Карпович (1914—1999) — марийский советский государственный, партийный и комсомольский деятель.